Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Azjatyckich 2006 odbyły się w dniach 3–14 grudnia 2006 roku w katarskim mieście Doha.

Był to siódmy turniej męski i piąty żeński w historii tych zawodów.

Wszystkie spotkania odbyły się w mieszczącej 3000 widzów hali Al-Gharafa Indoor Hall, znajdującej się w kompleksie stadionu Al-Gharafa. Triumfowali Kuwejtczycy i Koreanki.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Druga faza grupowa

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecz o miejsca 5–6

Mecz o miejsca 7–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–15

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Piłka ręczna na igrzyskach azjatyckich
2006 w piłce ręcznej
Igrzyska Azjatyckie 2006
Piłka ręczna w Katarze